Шейх Ахмед ибн Мухаммад ибн Хашер Аль Мактум (, род. 31 декабря 1963) — член правящей фамилии эмирата Дубай (ОАЭ), олимпийский чемпион 2004 года по стрелковому спорту. До 2016 года был единственным обладателем олимпийской награды в истории ОАЭ.

Ахмед Аль Мактум родился в 1963 году в Дубае. С детства вместе с отцом участвовал в соколиных охотах, в результате чего научился хорошо стрелять, однако стрелковым спортом не увлекался. С 1985 по 2000 годы являлся чемпионом ОАЭ по сквошу.

В 1998 году Ахмед всерьёз занялся стрелковым спортом. В 2000 году он принял участие в Олимпийских играх в Сиднее, но без особого успеха. В 2003 году Ахмед Аль Мактум завоевал 4-е место в дубль-трапе на Кубке мира. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах он завоевал первую олимпийскую медаль в истории ОАЭ. В 2008 году он принял участие в Олимпийских играх в Пекине, но не завоевал медалей. В 2012 году Ахмед Аль Мактум не стал принимать участие в Олимпийских играх в Лондоне, но зато стал тренером британского стрелка Питера Уилсона, завоевавшего золотую медаль в дубль-трапе.

Ссылки 
 

Аль-Мактум
Стрелки ОАЭ
Олимпийские чемпионы от ОАЭ
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года